est le titre de plusieurs films :
 Whistling in the Dark (film, 1933), un film d'Elliott Nugent et Charles Reisner;
 Whistling in the Dark (film, 1938)
 Whistling in the Dark (film, 1941), un film de S. Sylvan Simon.